El término chandé (también chande) puede referirse:

Música
 al chandé, un género musical de Colombia;
 al chande, un tambor de la India;
 al chande, uno de los pasos del jarabe mixteco, de Oaxaca, México.

Lugares
 a Chande, un pueblo en Nepal, de interés turístico;